Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Ivan Lendl e Karel Nováček 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Luke Jensen /  Laurie Warder (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)

 Patrick Galbraith /  Scott Melville (secondo turno)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (quarti di finale)
 Assente
 Mark Koevermans /  Udo Riglewski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1992